Суперкубок Вірменії з футболу 2019 — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2019 року між чемпіоном Вірменії клубом Арарат-Вірменія і володарем кубка Вірменії Алашкертом.

Матч

Деталі

Джерела 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2019
Вірменія
2019 у вірменському спорті
Вересень 2019